El toponimio Zinat hace referencia a varias localidades marroquíes:

Lugares
 Zinat, en la prefectura de Tánger-Arcila.
 Zinat, en la provincia de Tetuán.